Семиколе́нных — древняя фамилия Вятского края.

История 
Имеющиеся архивные документы дают возможность предполагать, что фамилия Семиколенных именно в такой редакции образовалась на севере Вятской земли в начале 1600-х.

Жизнь первых обладателей фамилии Семиколенных была тесно связана с Успенским Трифоновым монастырем.

Трифонов монастырь начал строиться на Вятке в 1580. В 1589 влияние Трифонова монастыря быстро распространилось по всей Вятке. Помимо пожалованных Москвою вблизи города Хлынова пустошей, пожней и деревенек, монастырь получил огромные земли в Слободском уезде (Вобловицкая волость) и Нолинском уезде (Ошеть, Кургум, Сунна, Кырганы) и с 1595 стал активно заселять их крестьянами, облагораживая огромный дикий край.

Из переписных списков городского населения, посадов и прочих селений на Вятке, составленных еще до первых переписей, дозорных книг 1601 и 1615, писцовой книги 1628, переписных книг 1646, 1678, 1717 прослеживается и первое упоминание жителей с мирским именем, напоминающим фамилию Семиколенных, и дальнейшее, уже устойчивое, применение этой фамилии, а также пути миграция жителей Вятки, родственников по фамилии Семиколенных.
В соответствии с указанными древними актами (переписными списками) первые жители с нецерковным именем Семиколенных были зафиксированы на Вятке в вотчине Успенского Трифонова монастыря в стане Вобловичи над рекою Вяткою в Слободском уезде.
 
В то время в Вобловицкой волости Слободского уезда население было малочисленно, всего 67 дворов. Волость состояла из погоста (села с церковью Ильи Пророка), находящегося ниже места впадения реки Кобры в Вятку, двух деревень и 44 починков.

Как следует из дозорной книги 1615 по Вобловицкой волости, в починке с названием Сенокосовский, проживали братья Нечайко Мансуров и Мишка Мансуров. А в 1628 там уже остался один Гришка (Мишка) Мансуров. А Нечайка перебрался в соседний починок, но уже с другим мирским именем Семиколесной.

Через 18 лет, в 1646, вновь составлены переписные книги вотчин Вятского Успенского Трифонова монастыря. Писец Василий Отяев и подьячий Савва Ищеин в Вобловицкой волости в трех починках переписали уже три семьи Семиколенново (так в переписных листах), в том числе Гришки Семиколеннова.

Таким образом фамилия Семиколенных образовалась путём пока не понятной трансформации имени отца братьев Мансур, в фамилию Семиколесной, затем Семиколенново и наконец Семиколенных.
Начиная с 1660, монастырские крестьяне Вобловицкой волости Слободского уезда в принудительном порядке стали переселяться для освоения новых земель, полученных Трифоновым монастырем. При этом был применен принцип разделения семей. Например, переселялись семьи взрослых детей, оставляя родителей с несовершеннолетними детьми.
Из переписной книги 1678 вотчин Хлыновского Успенского Трифонова монастыря видно, кто остался из членов уже достаточно многочисленной семьи Семиколенных в Вобловицкой волости, а кто был переселен в Сунскую волость и в местность, называемую Синяя Слуда, на север Вобловицкой волости, на реку Кобру.

Примерно в 1679 году недалеко от существовавшего поселения Вандышевское (сейчас Синегорье) и реки Кобра был основан починок Тарасовский (по имени Тараса Никифоровича Семиколенных), в настоящее время деревня Семиколенные. Ставший в дальнейшем практически родовой вотчиной для многих Семиколенных. Их потомки и сейчас живут и в поселке Синегорье, и в Слободском, и в Кирове, и в других регионах России.

В 1690 продолжалось дальнейшее переселение семей Семиколенных на этот раз в Кырчанскую волость из Вобловицкой волости и из Сунской волости.

По переписной книге 1702 наблюдается запустение дворов на Поломе в Вобловицкой волости. Крестьяне, помимо естественной смерти, в основном, переселялись на новые места в Вятском уезде, в Соликамский уезд, в Казанский уезд «за Вою», в Устюжский уезд «на Ужгу».

Все указанные семьи Семиколенных были монастырскими крестьянами Успенского Трифонова монастыря до 1761, когда по воле Екатерины II у монастыря были отобраны большинство вотчин и переданы в государственное управление. После этого крестьяне стали называться черносошными.

Первые черносошные крестьяне по фамилии Семиколенных, по переписной книге 1721, были зафиксированы и в Куринской волости Котельнического уезда. Где так же затем образовался мощный родовой слой Семиколенных (например в деревне Ежи), семьи которых затем в период с 1860 до 1926 годов расселились на «Вохму», «Шарью» в настоящее время районы Костромской области, в Пермский край.

После Революции 1917 года в результате раскулачивания, поиска лучшей жизни многие семьи Семиколенных из Вятского уезда уехали в Сибирь, на Алтай, на Дальний Восток, на Камчатку, на восток Казахстана и другие регионы.

Представители фамилии 
 Семиколенных, Александр Николаевич (род. 1945) — советский и российский государственный деятель.
 Семиколенных, Николай Львович (род. 1932) — советский и российский тренер и преподаватель по лёгкой атлетике.

См. также 
 Вятские фамилии

В науке 
Афанасий Матвеевич Селищев, советский лингвист-славист, член-корреспондент АН СССР (1929), относил фамилию Семиколенных к кличкам по какой-нибудь части тела (Селищев, 2003, С.425).

Литература 
Селищев, Афанасий Матвеевич. Труды по русскому языку / А. М. Селищев. — Москва : Языки славянской культуры, 2003-. — 22 см. — (Классики отечественной филологии). Т. 1: Социолингвистика. Т. 1. — 2003 (ГУП Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова). — 610 c., [10] л. ил., портр., факс.; ISBN 5-94457-136-5 (в пер.)

Ссылки 
 Страница о фамилии на форуме «Родство»
 Центр изучения фамилии Семиколенных. Родословная роспись

Русские фамилии
Фамилии по алфавиту